Шеризе може да се односи на:

 Шеризе (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Шеризе (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара